Königreich Granada steht für

 Emirat von Granada (bis 1492), in christlichen Chroniken auch als Königreich bezeichnet
 Königreich Granada (Krone Kastilien) (1492–1833)
 Neues Königreich von Granada (1549–1717), ab 1717 Vize-Königreich von Granada, ab 1739 Vizekönigreich Neugranada